Der Kanton Marnay ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Vesoul im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist Marnay. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2001 Maurice Fassenet.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 50 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Marnay die 18 Gemeinden Avrigney-Virey, Bay, Beaumotte-lès-Pin, Bonboillon, Brussey, Chambornay-lès-Pin, Charcenne, Chenevrey-et-Morogne, Courcuire, Cugney, Cult, Étuz, Hugier, Marnay, Pin, Sornay, Tromarey und Vregille. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 146,99 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7015.

Bevölkerungsentwicklung 

Marnay